Журман Василь Матвійович (? — 1729) — батько Генерального судді (1756—1781 рр.) Глухівського періоду в історії України Іллі Васильовича Журмана (бл. 1720—1783), стародубський полковий старшина (1710—1724 рр.)

Діяльність 

Завдяки впливовості свого діда Дмитра Андрійовича, вже у 1710 році отримав звання військовий товариш Стародубського полку. Потім більше десятиліття виконував доручення полкової старшини в ранзі значковий товариш Стародубського полку.

Володіння 

Від діда йому дісталось село Задубіння () — нині Мядельського району Мінської області Білорусь. Однак, спочатку його розділив з дружиною діда Марією Дячихою. А потім в результаті тяжб з другим чоловіком кравцем Германом Синякою отримав лише 1/3 частину дідівського спадку.

Тільки 24 січня 1718 р. В. Журман діждався Універсалу гетьмана Івана Скоропадського про підтвердження прав на все село Задубення. Згодом він придбав двір у Стародубі, житловий двір в с. Гарцеве (нині Стародубський район Брянської області), з землями, сінокосами, млином.

Родина 

У них з дружиною Єфросинією Іванівною Губчиц (донькою почепського сотника) народився лише один син Ілля. В.Журман саме їм у тестаменті від 19 травня 1724 р. призначав с. Задубення.

Помер у 1729 році в селі Івайтенки (Івантенки) Бакланської сотні Стародубського полку.

Джерела 

 Кривошея В. В., Кривошея І. І., Кривошея О. В. Неурядова старшина Гетьманщини / В. В. Кривошея, І. І. Кривошея, О. В. Кривошея.– К.: «Стилос», 2009. — 604 с.
 Модзалевський Вадим Львович. Малоросійській родословникъ. — Т. Второй: Е. — К. — К.:Типографія Т-ва Г. Л. Фронцкевича і Ко, 1910. — 720 с.

Примітки 

Значкові товариші
Народились у 17 столітті
Старшини Стародубського полку